

Patronyme
Classement par ordre chronologique pour la filiation
 Maurice de Brunhoff (1861-1937), éditeur ;

 Michel de Brunhoff, (1892-1958), fils de Maurice, homme de presse et de mode français ; a deux filles, Marion et Ida ;
 Yvonne Cosette de Brunhoff (sœur de Michel), devenue Cosette Vogel par son mariage avec Lucien Vogel, elle est la première rédactrice en chef du Vogue français à sa création ;
 Jacques de Brunhoff (frère de Michel) ;
 Jean de Brunhoff (frère de Michel), (1899-1937), auteur-illustrateur français créateur de Babar ;

Cécile de Brunhoff (femme de Jean), (1903-2003), conteuse française qui a créé l'histoire originale de Babar ;
Laurent de Brunhoff (fils aîné de Jean), (1925- ), auteur et illustrateur français ;
Thierry de Brunhoff (fils cadet de Jean), (né en 1934), pianiste français et moine bénédictin ;